Joachimhaus bezeichnet denkmalgeschützte Wohngebäude:
 Joachimhaus (Kittsee), das Geburtshaus von Joseph Joachim in Kittsee, Österreich
 Joachimhaus (Schönenwerd), ein Wohnhaus in Schönenwerd, Schweiz